Екатерина Антипова:
 Антипова, Екатерина Михайловна (1930—2016) — конфетчица Свердловской кондитерской фабрики № 2, Герой Социалистического Труда.
 Антипова, Екатерина Семёновна (Драгунова; 1921—1987) — Герой Социалистического Труда. Примечания